In der Spielzeit 2004/2005 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) konnte der SHC Sierre Lions seinen Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen. Sportlicher Absteiger waren der SHC Alchenflüh-Kirchberg und der SHC Berner Oberland. Aufsteiger aus der NLB waren der SHC Kernenried-Zauggenried und der SHC Bern.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Play-Offs

Play-Out

Ligaqualifikation 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz